Les Églises luthériennes en France sont toutes issues de la Réforme protestante, et plus précisément de la prédication de Martin Luther. Tout en se référant au luthéranisme, plusieurs organisations se partagent cette appellation, pour des raisons historiques : 
 l’Église évangélique luthérienne de France (EELF) était la réunion des deux inspections ecclésiastiques de Paris et de Montbéliard. Elle s'est unie en 2013 à l'Église réformée de France (ERF) pour former une nouvelle église, l'Église protestante unie de France.
 l’Église luthérienne d'Alsace, officiellement l'Église protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (ECAAL), église concordataire puisque séparée de l’Église luthérienne française lors de l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne et restée à l'écart du processus de séparation de l’Église et de l’État. Elle s'est unie avec l’Église réformée d'Alsace-Lorraine pour former l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine (UEPAL).
 l’Église évangélique luthérienne - Synode de France (EEL-SF), est une église de confession luthérienne française de tendance évangélique. Issue du Réveil en Alsace, elle est aujourd'hui intégrée à l’Église luthérienne - Synode du Missouri et compte une dizaine de paroisses et missions en France.